A Sveti Križ nevű települések nevüket általában a Szent Kereszt tiszteletére szentelt templomaikról kapták:

 Horvátország
Sveti Križ falu Budinščina községben, Krapina-Zagorje megyében
Sveti Križ Szentkereszt falu horvát neve Kisszabadka (Mala Subotica) községben, Muraköz megyében
Sveti Križ Križ Brdovečki falu régi neve Marija Gorica községben, Zágráb megyében
Sveti Križ falu Tuhelj községben, Krapina-Zagorje megyében
Sveti Križ Začretje falu és község Krapina-Zagorje megyében